Кали́нівка () — село в Україні, у Обухівському районі Київської області. Населення становить 76 осіб.

Посилання 
 Погода в селі Калинівка 

Села Київської області
Богуславська міська громада